Copa América 2017 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile sudamericano
 Copa América 2017 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile sudamericano